Toto je seznam obcí v departementu Vosges ve Francii, jichž je celkem 515:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Vosges